Кошелевка () — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 34 человека. Почтовый индекс — 92136. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 8,3 км². Код КОАТУУ — 4425480503.

Местный совет 
92136, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Арапівка, вул. Радянська, 1

Улицы 
 улица Луговая

Ссылки 
 Кошелевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании